Fraktura je odborné označení pro zlom či zlomeninu. Termín se používá v mnoha odvětvích. Slovo původně pochází z latinského slova .

 fraktura (písmo) – typ novogotického zalamovaného písma
 zlom – v geologii dislokace vzniklá působením vnějších sil
 zlomenina – v lékařství porušení spojitosti kosti

Související články 
 Fraktál

Externí odkazy